Skalisko – fikcyjne miasteczko, w którym toczy się akcja serialu Flintstonowie
 Skalisko – szczyt w Górach Wołowskich na Słowacji